En nomenclatura filogenética, las málvidas (Malvidae) son un grupo de eudicotiledóneas que habían sido nombradas informalmente como «eurrósidas II» en varios trabajos sobre filogenia de las angiospermas o “malvids”. El nombre eurrósidas II también había sido aplicado de un clado más amplio que incluía a las mirtales. La composición del clado es la siguiente: Brassicales, Crossosomatales, Geraniales, Huerteales, Malvales, Myrtales, Picramniales, Sapindales, Berberidopsidales, Caryophyllales y Santalales.

Filogenia 
Se ha establecido las siguientes relaciones:

Referencias 

Magnoliopsida
Rosidae